Brache est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Marcel Brache (1987-), joueur américain de rugby à XV.

Pseudonyme 

 Helga de la Brache, de son vrai nom Aurora Florentina Magnusson (1817-1885), une escroc suédoise.

Hydronyme 
 Brache, rivière française du département de la Somme.

Mesure 
 Une brache est une ancienne mesure de longueur en usage jusqu'au  dans le monde germanique.